Сигетхалом () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 13 151 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города

Города Венгрии